Illerkreis bezeichnet:

 einen Kreis des bayerischen Königreiches mit Sitz in Kempten, siehe Illerkreis (Kempten)
 einen 1972 geschaffenen Landkreis, der 1973 in Landkreis Neu-Ulm umbenannt wurde, siehe Illerkreis (Neu-Ulm)